Haute-Vienne megyében 201 település található.

 (CAL) Limoges agglomerációs körzete (2003)